Connettivo – in linguistica, elemento che collega due parti di un testo e ne assicura la coesione
Connettivo – in botanica, parte del fiore
Connettivo – in logica, operazione tra due preposizioni
Tessuto connettivo – in anatomia, tipi di tessuto delle forme viventi superiori